A szigorlat korábban egyetemeken, ma már főiskolákon is alkalmazott olyan kollokvium (vizsga), amelyet több szemeszteren keresztül oktatott tárgyból kell teljesítenie a hallgatónak. Ez rendszerint két, de lehet három vagy akár négy szemeszter komplett tananyaga is - melynek abszolválása az esetek legnagyobb hányadában szóbeli referálás útján történik. Ma már sok kollégiumból alkalmaznak rész- vagy záróvizsgaként szigorló vizsgát. Tipikus szigorló vizsga a tudományegyetemeken a fizika szigorlat, vagy az orvosi karon az anatómiaszigorlat.

Felsőoktatás